Округ Саммит () располагается в штате Юта, США. Официально образован в 1854 году. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 36 324 человек.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 4 874,385 км2, из которых 4 848,485 км2 суша и 25,900 км2 или 0,500 % это водоемы.

Соседние округа

Население 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 29 736 жителей в составе 10 332 домашних хозяйств и 7 501 семей. Плотность населения составляет 2,00 человека на км2. На территории округа насчитывается 17 489 жилых строений, при плотности застройки около 2,00-х строений на км2. Расовый состав населения: белые — 91,80 %, афроамериканцы — 0,24 %, коренные американцы (индейцы) — 0,31 %, азиаты — 0,96 %, гавайцы — 0,04 %, представители других рас — 5,43 %, представители двух или более рас — 1,21 %. Испаноязычные составляли 8,09 % населения независимо от расы.

В составе 40,80 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 63,50 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 6,20 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 27,40 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 18,40 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 3,20 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,87 человека, и средний размер семьи 3,30 человека.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 64 962 USD, на семью — 72 510 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 47 236 USD против 28 621 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 33 767 USD. Около 3,00 % семей и 5,40 % общего населения находились ниже черты бедности.

Примечания

Ссылки 

  Официальный сайт правительства округа Саммит, штат Юта
  Национальная ассоциация округов США

Округа Юты